Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es versenyszámát február 5-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Szergej Szaveljev nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyszám ezüstérmese, Bill Koch az egyetlen egyesült államokbeli, az első észak-amerikai (a többiek, Chandra Crawford, Sara Renner és Beckie Scott kanadaiak), és az egyetlen észak-amerikai férfi, aki sífutásban olimpiai érmet tudott nyerni.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon